Dobrowódka (ob. Dobrywoda) – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie radziwiłłowskim.
 Dobrowódka (ob. część wsi Gody-Dobrowódka) – wieś na Ukrainie, w  obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kołomyjskim.